Jules Jordan, nome artístico de Ashley Gasper, (Pensilvânia, 25 de maio de 1972) é um ator, diretor e produtor de filmes pornográficos estadunidense. Era creditado com o nome "Master Blaster" em suas primeiras aparições.

Após conquistar certa fama, passou a distribuir seus filmes através da empresa de filmes pornográficos Evil Angel, mas desligou-se contratualmente desta a fim de distribuir e produzir seus filmes por conta própria.

Biografia 
Começou sua carreira em 1997 e fez até 2005 um pouco mais de 70 filmes. Em quase sua totalidade, os filmes que ele dirigiu ele também participou como ator.

Filmografia Parcial 
 Flesh Hunter (vários números)
 Ass Worship (vários números)
 Feeding Frenzy (vários números)
 Live Bait (vários números)
 New Breed (vários números)

Prêmios e Indicações

AVN (Adult Video News) 
 2006 - Melhor na categoria "Gonzo Release" - Slut Puppies - Jules Jordan/Evil Angel
 2006 - Melhor na categoria "Ethnic Themed Video" - Asian - Invasian # 2 - Jules Jordan/Evil Angel
 2006 - Melhor na categoria "Anal-Themed Feature" - Ass Worship # 7 - Jules Jordan/Evil Angel
 2005 - Melhor na categoria "Anal-Themed Series" - Ass Worship - Jules Jordan/Evil Angel Productions
 2005 - Melhor na categoria "Interracial Release" - Once You Go Black # 3 - Jules Jordan/Evil Angel Productions
 2005 - Melhor na categoria "Gonzo Video" - Gina Lynn's Darkside, - Jules Jordan/Evil Angel Productions
 2004 - Melhor na categoria "All-Sex DVD" - Flesh Hunter # 4 - Jules Jordan/Evil Angel
 2004 - Melhor na categoria "Anal-Themed Feature" - Ass Worship # 4 - Jules Jordan/Evil Angel
 2004 - Melhor na categoria "Gonzo Video" - Flesh Hunter # 5 - Jules Jordan/Evil Angel
 2004 - Melhor na categoria "Oral-Themed Feature" - Feeding Frenzy # 2 - Jules Jordan/Evil Angel
 2004 - Melhor na categoria "Three-way Sex Scene" - Video - Weapons of Ass-Destruction # 2 - Jules Jordan/Evil Angel; (ao lado de Jessica Darlin e Brian Pumper)
 2004 - Melhor na categoria "Anal-Themed Series" - Ass Worship - Jules Jordan/Evil Angel
 2003 - Melhor na categoria "Anal-Themed Series" - Ass Worship -  Jules Jordan/Evil Angel

XRCO (X-Rated Critics Organization) 
 2005 - Indicado como melhor diretor (realização prevista para abril de 2006)
 2004 - Melhor Diretor
 2004 - Indicado na categoria "3-Way" - Ass Worship # 5 (ao lado de Kaylynn e Brett Rockman)
 2003 - Indicado na categoria "Sex Scene, Couple" - Trained Teens # 2  (ao lado de Sabrine Maui)
 2003 - Indicado na categoria "3-Way" - Weapons of Ass Destruction # 2 (ao lado de Jessica Darlin e Brian Pumper)
 2003 - Melhor Diretor
 2002 - Melhor na categoria "Threeway Sex Scene" - Trained Teens (ao lado de Gauge e Aurora Snow)
 2001 - Melhor Diretor

Ligações externas 
 
 
 
 

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Naturais da Pensilvânia